NDA est un sigle utilisé dans plusieurs langues.

En France 
 N.d.A. : abréviation de note de l'auteur.
  Code NDA :  numéro de déclaration d'activité
 NDA : numéro d'admission (jargon hospitalier)
 Nicolas Dupont-Aignan (né en 1961), un homme politique français ;

Dans le monde anglophone 
 Non-disclosure agreement ou Accord de non-divulgation en français. Un tel accord permet, par exemple, à une entreprise de divulguer des informations secrètes à un partenaire tout en s'assurant que ces informations ne seront pas divulguées publiquement.
 National Democratic Alliance : une coalition électorale indienne de centre-droit autour du Bharatiya Janata Party.
 New Drug Application : les dossiers d'approbation pour de nouveaux médicaments (NDA New Drug Application) sont soumis à la FDA (Food & Drug Administration) aux États Unis.
 Nuclear Decommissioning Authority, l'organisme britannique chargé du démantèlement des sites nucléaires civils du Royaume-Uni
 Le NDA (en chimie) : Naphtalène-2,3-dicarboxaldéhyde est un réactif fluorogène qui réagit avec les amines en présence de cyanure ou de thiol pour donner des composés fluorescents.
 New Dutch Academy : un ensemble musical néerlandais.